Натуральне число 2032
 2032 рік до нашої ери
 2032 рік нашої ери